Sharana är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Sharana ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sharana är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sar Ḩowẕē Ghar,  meter över havet,  kilometer öster om Sharana. Runt Sharana är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Zaṟah Sharan,  kilometer nordväst om Sharana.

Omgivningarna runt Sharana är i huvudsak ett öppet busklandskap.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Paktika (provins)